Donaziano - nome proprio di persona italiano maschile
Donaziano - vescovo di Châlons e santo
Donaziano - vescovo di Reims e santo
Donaziano - santo, martire a Nantes con san Rogaziano

Pagine correlate
San Donaziano